Эберсбах:

 Эберсбах (Саксония) — город в Германии, в земле Саксония. Подчинён административному округу Дрезден. Входит в состав района Гёрлиц.
 Эберсбах (Мейсен) — коммуна в Германии, в земле Саксония. Входит в состав района Мейсен.
 Эберсбах (Дёбельн) — коммуна в Германии, в земле Саксония. Подчиняется административному округу Хемниц. Входит в состав района Средняя Саксония.